Maurille est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Maurille est un prénom d'origine germanique dont la forme initiale est Maurilo et que l'on retrouve dans le toponyme Morlange (Moselle, Fameck), d'où la latinisation en Maurilus. Ce nom a subi l'attraction du nom de personne latin Maurilius dérivé de Maurus « Maure » qui désigne quelqu'un au teint foncé.

Il est fêté le 13 septembre.

Maurille est aussi un patronyme issu du prénom.

Saints chrétiens
 Maurille d'Angers (+ 437), évêque d'Angers ; fêté le 13 septembre.
 Maurille de Cahors (+ 580), évêque de Cahors ; fêté localement le 10 janvier.
 Maurille de Rouen (+ 1067), bienheureux, archevêque de Rouen ; fêté localement le 9 août.

Personnalités portant ce prénom
 Marie-Maurille de Sombreuil, comtesse de Villelume.
 Julien-Pierre-Maurille Bessoneau, père de Julien Bessonneau.
 Pierre-Marie-Maurille de Villebois, père de Félix de Villebois.
 Maurille Michau, seigneur de Ruberzo, propriétaire à Saint-Pierre-de-Plesguen en Ille-et-Vilaine.
 Henri François Maurille de Boulard, Général de brigade du Premier Empire
 Maurille-André Gentil (°1767 - +1817), maire de Montilliers en Maine-et-Loire de 1801 à 1807.
 Maurille Agbobli, ministre de l'éducation nationale et de la recherche, puis, ministre de l'enseignement technique (1996-2005) du Togo

Références

en:Maurille